Campanella steht als Pseudonym für:
  Richard Lewinsohn (1894–1968), deutscher Wirtschaftsjournalist und Schriftsteller

Campanella ist der Familienname folgender Personen
 Alyssa Campanella (* 1990), US-amerikanische Schönheitskönigin und Gewinnerin der Miss USA 2011
 Angelo Campanella (1748–1815), italienischer Maler und Kupferstecher
 Bruno Campanella (* 1943), italienischer Dirigent
 Christian Campanella (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Fiorella Campanella (* 1997), französische Filmschauspielerin
 Frank Campanella (1919–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Hortensia Campanella (* 1947), uruguayische Dozentin, Essayistin und Forscherin
 Juan José Campanella (* 1959), argentinischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Joe Campanella (1930–1967), US-amerikanischer Footballspieler
 Joseph Campanella (1924–2018), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Michele Campanella (* 1947), italienischer Pianist
 Pierfrancesco Campanella (* 1960), italienischer Theater- und Filmschaffender
 Roy Campanella (1921–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tommaso Campanella (1568–1639), italienischer Philosoph, Dominikaner, Dichter und Politiker

Siehe auch:
 La Campanella, eine Klavier-Etüde von Franz Liszt